Alvaro Montoya, dit Al Montoya, (né le  à Glenview dans l'État de l'Illinois) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il est d'origine cubaine de par ses parents et grands-parents nés dans ce pays.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il commence sa carrière dans la North American Hockey League avant de rejoindre les Wolverines du Michigan championnat NCAA deux ans plus tard. En 2004, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Rangers de New York au , en . En 2005, il passe professionnel avec le Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de hockey. Le , les Rangers l'envoient en compagnie de Marcel Hossa aux Coyotes de Phoenix en retour de David LeNeveu, Josh Gratton et de Fredrik Sjöström. Lors de son premier match dans la LNH, il réalise un blanchissage contre l'Avalanche du Colorado pour une victoire 3-0 le . Le , il est échangé aux Islanders de New York en retour d'un choix de sixième tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Le , il signe en tant qu'agent libre un contrat d'un an avec les Jets de Winnipeg. Le 1er juillet 2016, il signe en tant qu'agent libre un contrat d'un an avec les Canadiens de Montréal.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international. Il est champion du monde junior 2004. Il a participé aux championnats du monde 2009 où il est le remplaçant de Robert Esche.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|| 2002-2003 || Wolverines du Michigan || NCAA || 43 || 30 || 10 || 3 ||  || 99 || 2,33 || 91,1 || 4 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2003-2004 || Wolverines du Michigan || NCAA || 40 || 26 || 12 || 2 ||  || 87 || 2,23 || 91,7 || 6 || 32 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2004-2005 || Wolverines du Michigan || NCAA || 40 || 30 || 7 || 3 ||  || 99 || 2,52 || 89,5 || 3 || 24 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2005-2006 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 40 || 23 || 9 || 1 ||  || 91 || 2,61 || 90,7 || 2 || 0 || 5 || 2 || 1 || 257 || 8 || 1,87 || 93,2 || 1 || 0
|-
|| 2005-2006 || Checkers de Charlotte || ECHL || 2 || 1 || 1 || 0 || 123 || 8 || 3,92 || 87,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 48 || 27 || 17 || 0 ||  || 98 || 2,30 || 91,4 || 6 || 23 || 7 || 3 || 4 || 391 || 20 || 3,07 ||  || 1 || 2
|-
|| 2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 31 || 16 || 8 || 3 ||  || 72 || 2,54 || 90,8 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2007-2008 || Rampage de San Antonio || LAH || 14 || 8 || 6 || 0 || 789 || 34 || 2,59 || 91,2 || 1 || 2 || 1 || 0 || 1 ||  || 4 || 4,04 || 85,7 || 0 || 0
|-
|| 2008-2009 || Coyotes de Phoenix || LNH || 5 || 3 || 1 || 0 || 259 || 9 || 2,08 || 92,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2008-2009 || Rampage de San Antonio || LAH || 29 || 7 || 17 || 2 ||  || 84 || 3,23 || 89,0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH || 14 || 4 || 7 || 1 || 771 || 34 || 2,65 || 90,4 || 0 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2010-2011 || Islanders de New York || LNH || 20 || 9 || 5 || 5 ||  || 46 || 2,39 || 92,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH || 21 || 11 || 8 || 0 ||  || 60 || 3,19 || 89,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2011-2012 || Islanders de New York || LNH || 31 || 9 || 11 || 5 ||  || 89 || 3,10 || 89,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2012-2013 || Jets de Winnipeg || LNH || 7 || 3 || 1 || 0 || 351 || 17 || 2,91 || 89,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2013-2014 || Jets de Winnipeg || LNH || 28 || 13 || 8 || 3 ||  || 59 || 2,30 || 92 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2014-2015 || Panthers de la Floride || LNH || 20 || 6 || 7 || 2 || 977 || 49 || 3,01 || 89,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2015-2016 || Panthers de la Floride || LNH || 25 || 12 || 7 || 3 ||  || 49 || 2,18 || 91,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 19 || 8 || 6 || 4 ||  || 50 || 2,67 || 91,2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2017-2018 || Canadiens de Montréal || LNH || 4 || 2 || 1 || 0 || 223 || 14 || 3,77 || 86,3|| 0 || 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 9 ||2 || 2 || 2 || 470 || 23|| 2,94 || 90,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2018-2019 || Condors de Bakersfield || LAH || 11 || 5 || 6 || 0 ||  || 29 || 3,09 || 87,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 168 || 67 ||49 || 24 ||  || 405 || 2,65 || 90,8 || 7 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Vie personnelle 
Il a deux enfants, Camilla et Henri.

Statistiques internationales 

| 2004 ||  || Championnat du monde junior || 6 || 360 || 8 || 1,33 ||  || 2 || || 
|-
| 2005 ||  || Championnat du monde junior || 6 || 393 || 22 || 3,36 ||  || 0 ||  ||  
|-
| 2009 ||  || Championnat du monde || 1 || 60 || 2 || 2,00 ||  || 0 || ||  
|-
| 2011 ||  || Championnat du monde || 4 || 208 || 9 || 2,60 ||  || 0 || ||

Trophées et honneurs personnels 
NCAA
 2002-2003 : élu dans l'équipe des recrues de la CCHA.
 2002-2003 : élu dans l'équipe du tournoi de la CCHA.
 2003-2004 : élu dans la seconde équipe d'étoiles CCHA.
 2003-2004 : élu dans la seconde équipe All-American NCAA.

Références 

Naissance en février 1985
Naissance dans le comté de Cook (Illinois)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Rangers de New York
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Oilers d'Edmonton